O50 steht für:
 O50, Altersklasse der Badminton-Seniorenweltmeisterschaft
 O50, Altersklasse der englischen Inter-County Championships im Badminton

O50